Иван Дмитриевич Сапожников (1831–1909) — генерал-лейтенант штаба, генерал от инфантерии в отставке русской императорской армии; главный инспектор по пересылке арестантов и заведующий этапно-пересыльной частью Главного штаба (1896—1907).

Биография 
Происходил из дворян Тамбовской губернии. Родился  года. Воспитанник Оренбургского Неклюевского кадетского корпуса. Затем учился и окончил Николаевскую академию Генерального штаба.

Службу проходил в составе Оренбургского корпуса. В 1863—1865 годах служил в Оренбургском (впоследствии, Уфимском) жандармском управлении. Затем — в штабах Оренбургского (1866—1872) и Московского военных округов. С 8 октября 1879 года — начальник отделения в Главном штабе. С  1887 года — генерал-майор.

С 3 ноября 1896 года состоял главным инспектором по пересылке арестантов и заведующим этапно-пересыльной частью Главного штаба; с 6 декабря 1897 года — генерал-лейтенант. Прослужил на этом посту 10 лет, до 21 июня 1907 года. При его содействии и активном участии осуществлялась разработка Устава конвойной службы. Он успешно использовал опыт и традиции своих предшественников по руководству конвойной службой, совершенствованию её, поднятию дисциплины, поощрению отличившихся конвоиров. Ему пришлось руководить этой службой в период нарастания революционного движения, что значительно усложнило его деятельность.

Был уволен в отставку «с мундиром и пенсией» и производством в генералы от инфантерии  1907 года. Умер  года. Похоронен с женой Екатериной Михайловной (ум. 17.12.1901) на Смоленском православном кладбище.

Награды 
 российские
 орден Св. Станислава 3-й ст. (1869)
 орден Св. Анны 3-й ст. (1870)
 орден Св. Станислава 2-й ст. (1871); императорская корона к ордену (1873)
 орден Св. Анны 2-й ст. (1879)
 орден Св. Владимира 4-й ст. (1882)
 орден Св. Владимира 3-й ст. (1885)
 орден Св. Станислава 1-й ст. (1890)
 орден Св. Анны 1-й ст. (1894)
 орден Св. Владимира 2-й ст. (1899)
 орден Белого орла (1904)
 иностранные
 болгарский орден «Святой Александр» 3-й ст. (1883)
 сербский орден Таковского креста 1-й ст. (1894)

Примечания

Литература 

 Сапожников, Иван Дмитриевич // Список генералам по старшинству. Составлен по 1-е мая 1901 года. — С. 343.
 Сапожников, Иван Дмитриевич // Список генералам по старшинству. Составлен по 4-е июля 1907 года. — С. 100.

Генералы от инфантерии (Российская империя)
Выпускники Оренбургского кадетского корпуса
Выпускники Николаевской военной академии
Похороненные на Смоленском православном кладбище